Хаджи-Умар Нестерович Алборты (; 15 июля 1939 года, село Сарабук, Юго-Осетинская автономная область, Грузинская ССР — 30 марта 2001 года) — юго-осетинский поэт, публицист и литературовед.

Биография 
Родился в 1939 году в крестьянской семье в селе Сарабук, Юго-Осетинская автономная область. Окончив начальную школу в родном селе, обучался в восьмилетке в селе Уанат. После окончания Цхинвальского педагогического училища в 1959 году поступил на учёбу на филологический факультет Юго-Осетинского педагогического института, который закончил в 1964 году. Будучи студентом педагогического техникума, издал в 1955 году своё первое стихотворение в литературном журнале «Фидиуæг». В 1964 году опубликовал первый поэтический сборник «Фæдосин» (Глашатай).

Окончил аспирантуру в Тбилисском университете, защитив диссертацию на соискание научной степени кандидата филологических наук по теме «Осетинская литературная критика в 30-х годах». Работал в Юго-Осетинском отделении «Союзпечати», сотрудником редакции газеты «Советон Ирыстон» (позднее — «Хурзæрин»), литературным консультантом Юго-Осетинского отделения Союза писателей СССР, заведующим отделом, редактором литературного журнала «Фидиуæг», на филологическом отделении Северо-Осетинского государственного университете, заведующим отделением осетинской литературы Юго-Осетинского НИИ имени З. Валеева. Преподавал историю современной осетинской литературы в Юго-Осетинском университете.

Характерным стихотворным почерком поэта были верлибр и короткие пяти-шестистрочные философские и лирические зарисовки, которые он называл «Глазами сердца» . Творчество Хаджи-Умара Аоборты утвердила верлибр в осетинской поэзии . Написал литературно-критические исследования «Осетинская литературная критика 30-х годов», «Подобно корням и кроне», о первом остеинском профессоре «Барысби Алборов», «Книга — зеркало жизни».

По словам осетинского поэта Мелитона Казиты творчество Хаджи-Умара Алборты «имело индивидуальный стиль. Он отличался от остальных писателей. .. В этом заключается один из признаков истинного таланта».

В конце 80-х годов XX столетия принимал активное участие в общественной жизни Южной Осетии, выступая за выход из состава Грузии. Поддерживал юго-осетинскую общественную организацию «Адамон ныхас». Написал текст военной присяги Вооружённых сил Южной Осетии.

Примечания

Литература 
 Бибоева И. Г., Казиты М. Р., Писатели Осетии, библиографический справочник, Владикавказ, Ир, 2015, стр. 453—454, ISBN 978-5-7534-1499-01

Ссылки 
 Батрадз Харебов, Вспоминая Хаджи-Умара Алборты 
 В Цхинвале прошел вечер памяти Хадзы-Умара Алборты 

Осетинские поэты
Поэты Южной Осетии